Rio Vista ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rio Vista (Arkansas)
 Rio Vista (Georgia)
 Rio Vista (Kalifornien)
 Rio Vista (Kentucky)
 Rio Vista (Maryland)
 Rio Vista (Massachusetts)
 Rio Vista (Texas)
 Rio Vista Isles (Florida)
 Rio Vista Junction (Kalifornien)